9-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 25 апреля по 17 октября 1999 года. Команды были разделены на две географические зоны. Победители зональных турниров — минский «Трактор» и «Лунинец» получили путёвки в Первую лигу.

Итоговая таблица

Зона А

Зона Б

См. также 
 Высшая лига 1999
 Первая лига 1999

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1999 году
Спорт в Белоруссии в 1999 году
Вторая лига Белоруссии по футболу